Dit is een lijst van de hoogste bergen in Azië:

Zie ook 
 Lijst van hoogste bergen ter wereld
 Lijst van bergen in Azerbeidzjan
 Lijst van bergen in China
 Lijst van bergen in Rusland